Łubowo (gromada w powiecie gnieźnieńskim)
 Łubowo (gromada w powiecie szczecineckim)